Rogtaka peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Rogtaka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Rogatka, un quartier de la ville de Szczecin dans la  Voïvodie de Poméranie occidentale